Олена Бєлова (Єлена Бєлова)/Чорна вдова (англ. Yelena Belova / Black Widow) — вигаданий персонаж, шпигунка елітного рівня, що пройшла навчання у Червоній кімнаті разом із Наташою Романовою. Як і Романова, Бєлова була Чорною Вдовою (Олена була другим персонажем, хто використовує це ім'я). Як і усі персонажі кіновсесвіту Marvel, прототипом Олени Бєлової є її персонаж з всесвіту коміксів Marvel.

Варто зазначити, що інтерпретація персонажа у всесвіті коміксів та у кінематографічному всесвіті дещо відрізняється. Наприклад, на відміну від кіновсесвіту, у коміксах зазначалось, що Олена народилась у Києві (її батьки також проживають у Києві), а тому героїня є українкою, а не росіянкою, якою багато фанатів звикли її вважати. Щодо національності персонажа у кіновсесвіті — поки точної інформації немає. У фільмі «Чорна вдова» (2021) все ж більше представляється саме історія її дитинства і того, як Олена стала шпигункою. Також глядачі можуть бачити тісний взаємозв'язок між Бєловою та Наташою Романовою, які були сестрами і працювали разом проти спільного ворога.

До речі, роль Олени Бєлової у кінематографічному всесвіті Marvel, починаючи з фільму «Чорна вдова» (2021) та телесеріалу «Соколине око» (2021) на Disney+ виконує британська акторка Флоренс П'ю.

Дитинство 
Олена Бєлова народилася у 1988—1989 роках. Коли дівчинці було три роки, Дрейков доручив їй зіграти роль молодшої дочки Олексія Шостакова та Меліни Востокової, а Наташа Романова грала роль її старшої сестри. Потім вони переїхали до Сполучених Штатів Америки в Огайо для виконання завдання під прикриттям, але через свій юний вік Бєлова не знала про це і вважала їх своєю справжньою родиною. Вже згодом Олена разом з Наташею були передані Дрейкову та відправлені в Червону кімнату, де проходили спеціальне навчання, щоб згодом стати агентами та виконувати різноманітні місії.

Сім'я 

 Батько — невідомий;
 Матір — невідома;
 Олексій Шостаков/Червоний вартовий — прийомний батько;
 Меліна Востокова — прийомна мати;
 Наташа Романова/Чорна вдова  - прийомна сестра.

Кінематографічний всесвіт Marvel 
Флоренс П'ю виконала роль Олени Бєлової у фільмі кіновсесвіту Marvel «Чорна вдова» (2021).

Режисерка Кейт Шортленд сказала, що Романова «передає [Бєловій] естафету» у фільмі, що «порушить іншу жіночу сюжетну лінію».Скарлетт Йоганссон, яка грає Романову, сказала, що Бєлова буде стояти самостійно в порівнянні з персонажем Скарлет, тоді як П'ю сказала, що між ними була «різниця поколінь», зазначивши, що Бєлова «невибачлива, впевнена в собі та допитлива… і емоційно смілива». Крім того, П’ю заявила, що Бєлова «точно знає, як функціонувати в тих сферах, в яких її навчали, але вона поняття не має, як жити звичайним життям, як людина», назвавши її «смертельною зброєю, але й трохи дитиною». Спочатку Олена збиралася бути противником Наташі та намагалася скинути її з трону. Вайолет Макгроу зображує молоду Олену.

Акторка повторила роль Бєлової в серіалі кіновсесвіту Marvel «Соколине око».

Поява 

 «Чорна вдова» (флешбеки) (2021)
 «Чорна вдова» (2021)
 «Соколине Око» (2021) (1 сезон)

Комікси 

 Версія Чорної Вдови Олени Бєлової з'являється в Лицарі Марвел — Жінка-Павук: агент В. О. С. Р. Д. (озвучив ДжоЕллен Анклам).
 Версія Чорної Вдови Олени Бєлової з'являється в Марвел лицарі: нелюди (озвучила Сара Едмондсон).

Сили та фізичні здібності 
Чорна вдова перебуває на піку фізичної форми. Олена добре навчалася шпигунству та різним формам збройного та незбройного бою, будучи майстром бойових мистецтв. Вона дуже розумна і є гімнасткою олімпійського рівня.

Цікаві факти 
У коміксах, Олена Бєлова — шпигун, яка тренувалася у Червоній кімнаті. Взявши собі псевдонім Чорна вдова (Belova Widow/Black Widow), Бєлова була відправлена ​​вбити Наташу Романову, але пізніше вони стали союзницями, а Олена приєдналася до Щ.И.Т.а.

Примітки